

Asteroidi
 12701 Chénier – asteroide della fascia principale.

Geografia
 Chéniers – comune francese situato nel dipartimento della Creuse.
 Cheniers – comune francese situato nel dipartimento della Marna.

Opere
 Andrea Chénier – opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica.

Persone
 André Chénier (1762-1794) – poeta francese.
 Marie-Joseph Chénier (1764-1811) – poeta, drammaturgo e politico francese.